Mathias Trygg (né le  à Oslo) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2002 dans l'Eliteserien norvégienne en jouant pour le Manglerud Star. En 2006, il rejoint Vålerenga IF Oslo avec qui il remporte le titre en 2007 et 2009. En 2010, il se fait remarquer durant la pré-saison avec Vålerenga lors du Trophée européen 2010. Il est alors mis à l'essai par le MODO Hockey. L'essai étant concluant, il découvre l'Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Parenté dans le sport 
Il est le frère des jumeaux Mats et Marius Trygg également hockeyeurs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003||Manglerud Star || Eldre Jr.||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2002-2003 ||Manglerud Star || Eliteserien||16||1||3||4||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2003-2004 ||Manglerud Star|| Eldre Jr.||  ||7||10||17||20||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2003-2004 ||Manglerud Star|| Eliteserien||37||4||2||6||8||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2003-2004 ||Manglerud Star||Q. Elit. ||6||4||0||4||2||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2004-2005 ||Skåre BK|| Division 1||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2005-2006 ||Manglerud Star|| Eliteserien||40||14||13||27||18||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2005-2006 ||Manglerud Star||Q. Elit.||6||2||2||4||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2006-2007 ||Vålerenga IF Oslo||Eliteserien||44||27||22||49||36|| 15|| 1|| 8|| 9||6  
|-
|2007-2008 ||Vålerenga IF Oslo|| Eliteserien||44||24||14||38||24|| 13|| 2|| 4|| 6||2
|-
|2008-2009 || Vålerenga IF Oslo || Eliteserien|| 34|| 11|| 19|| 30|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Vålerenga IF Oslo || Eliteserien|| 44|| 12|| 26|| 38|| 33|| 16|| 2|| 9|| 11|| 10
|-
|2010 || Vålerenga IF Oslo || TE || 8|| 6|| 3|| 9|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2010-2011|| MODO Hockey || Elitserien || 12|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| VIK Västerås HK || Allsvenskan || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Vålerenga IF Oslo || Eliteserien|| 28|| 13|| 16|| 29|| 6|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2011-2012 || Lørenskog IK || Eliteserien|| 8|| 1|| 5|| 6|| 16|| 16|| 3|| 3|| 6|| 10
|-
|2012-2013 || Lørenskog IK || Eliteserien|| 38|| 12|| 10|| 22|| 10|| 12|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
|2013-2014 || Vålerenga IF Oslo || Eliteserien|| 41|| 18|| 32|| 50|| 14|| 18|| 5|| 7|| 12|| 10
|-
|2014-2015|| IF Björklöven || Allsvenskan || 22|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Vålerenga IF Oslo || Eliteserien|| 20|| 10|| 8|| 18|| 8|| 10|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
|2015-2016 || Vålerenga IF Oslo || Eliteserien|| 45|| 4|| 14|| 18|| 10|| 11|| 3|| 5|| 8|| 2
|-
|2016-2017 || Vålerenga IF Oslo || Eliteserien|| 44|| 10|| 7|| 17|| 16|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2017-2018 || Manglerud Star || Eliteserien|| 45|| 8|| 20|| 28|| 14|| 6|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
|2018-2019 || Manglerud Star || Eliteserien|| 26|| 6|| 7|| 13|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Manglerud Star || Eliteserien|| 43|| 8|| 22|| 30|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Manglerud Star || Fjordkraft-ligaen || 21 || 7 || 7 || 14 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Manglerud Star || Fjordkraft-ligaen ||  ||

Au niveau international

Références 

Naissance en mars 1986
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du IF Björklöven
Joueur du Vålerenga ishockey